Mendy steht für:

 Mendy (Name), ein westafrikanischer Familienname, Namensträger siehe dort
 Idaux-Mendy, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques